Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier II, se dispute du 15 au .

Lori McNeil remporte le simple dames. En finale, elle bat Linda Wild, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1992
Eastbourne
Sport en Angleterre en 1992
Tennis en juin 1992